Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2002 прошёл в городе Бисмарк (штат Северная Дакота, США) с 6 по 14 апреля 2002 года. Турнир прошёл в 44-й раз. США приняли мужской чемпионат мира в 5-й раз. В Бисмарке турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 27-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Норвегии со счётом 10:5. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную США со счётом 6:5.

Одновременно с мужским в Бисмарке проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), сборная Швеции (как ), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2001 года (кроме сборной Швеции), сборная Канады (вместе с США представляющая Северную Америку; Канаду представляла команда-победитель , скип Рэнди Фёрби), а также сборная Японии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2001).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Пол Трульсен (сборная Норвегии).

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Северной Дакоте
Апрель 2002 года
Чемпионаты мира в США